The Real Kids puede hacer referencia a los siguientes:
 The Real Kids, grupo de rock y punk estadounidense de los años '70; o
 The Real Kids, álbum del grupo de mismo nombre, editado en 1977.